Le terme garage, qui désigne originellement un lieu aménagé pour garer des véhicules, peut désigner également :

Automobile 
 garage, lieu de stationnement destiné aux véhicules,
 « garage », appellation plus courante de l'atelier de réparation automobile.

Chemin de fer 
 Un garage est une voie ferrée où les trains peuvent s'arrêter afin d'être croisés, dépassés ou tout simplement stationnés.

Musique 
 garage, rock garage ou garage rock, un sous-genre du rock,
 Garage house ou US garage, un genre de musique électronique,
 UK Garage, un genre de musique électronique, avec des sous-genres :
 Speed garage
 2-step garage
 Future garage
 Garage d'Or, titre d'un album du groupe américain Cracker, sorti en 2000.

Cinéma 
 Garage, un film irlandais sorti en 2007 ;  
 Le Garage (, Garazh), film soviétique de Eldar Ryazanov sorti en 1980.

Géographie 
 Baba Garage, une ville du Sénégal
 Communauté rurale de Baba Garage (Sénégal)
 Arrondissement de Baba Garage (Sénégal)